De Copa del Rey 2005/06 was het 104de seizoen (inclusief 1904, 1910 en 1913) waarin werd gestreden om de nationale voetbalbeker van Spanje. Het toernooi, georganiseerd door de Spaanse voetbalbond (RFEF), begon op 31 augustus 2005 en eindigde op woensdag 12 april 2006 met de finale in het Estadio Santiago Bernabéu, die werd geleid door scheidsrechter Luis Medina Cantalejo. Onder leiding van trainer-coach Miguel Ángel Lotina won Espanyol de beker voor de vierde keer in de clubgeschiedenis door Real Zaragoza in de eindstrijd met 4-1 te verslaan. Luis García Fernández scoorde tweemaal voor de tweede club uit Barcelona.

Schema

Finale

Zie ook
Primera División 2005/06

Copa del Rey naar seizoen
Bekervoetbal 2005/06